Jméno Meleager nosí více osob:

 Meleagros ( Meleager) – v řecké mytologii syn kalydónského krále Oinea a jeho manželky Althaie
 Meleager – makedonský král, bratr Ptolemaia Kerauna a syn Ptolemaia I Sótéra
 Meleager z Gadar – řecký básník židovského původu
 Meleager Skópas – ztracená bronzová socha řeckého hrdiny Meleagera, který je spojován se Skópasem Parosem